Oland bezeichnet:

 Oland, Hallig im nordfriesischen Wattenmeer
 Oland (Schiff, 2016), Vermessungsschiff des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
 Oland (Schiff, 1985), dessen Vorgängerschiff, jetzt als Hog Stean bei Haraco in Bremerhaven

Oland ist der Familienname von:

 Warner Oland (1879–1938), schwedisch-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Åland, finnische Inselgruppe
 Öland, schwedische Insel